Kōan steht für:
 Kōan, eine beispielhafte Aussage im Zen-Buddhismus
 Kōan (Tennō), der 6. Tennō von Japan (392–291 v. Chr.)
 Kōan (Mythos), eine japanische Jahresdevise (Nengō) aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.
 Kōan (Kamakura-Zeit), eine japanische Jahresdevise in der Kamakura-Zeit
 Kōan (Muromachi-Zeit), eine japanische Jahresdevise in der Muromachi-Zeit
 Kōanchōsa-chō, Public Security Intelligence Agency, ein Nachrichtendienst des japanischen Innenministeriums